Sono tre le navi da guerra della Royal Navy chiamate HMS Sheffield in onore della città di Sheffield in South Yorkshire.

HMS Sheffield (C24) (1936) – un incrociatore leggero della Classe Town che prestò servizio durante la Seconda guerra mondiale.
HMS Sheffield (D80) (1971) – un cacciatorpediniere Type 42 affondato durante la Guerra delle Falklands.
HMS Sheffield (F96) (1986) – una fregata Type 22 venduta alla Marina cilena nel 2003 è rinominata Almirante Williams (FFG-19).

Sheffield